Пять вечеров:

 Пять вечеров — пьеса Александра Володина, 1959.
 Пять вечеров — кинофильм Никиты Михалкова (1978) по мотивам пьесы А. Володина.
 Пять вечеров — всероссийский театральный фестиваль.
 Пять вечеров — телепередача, выходившая на Первом канале с 2004 по 2005.